Horvátország
Marušići falu Buje községben, Isztria megyében
Marušići falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében
Marušići egykori falu Vinodol községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében